Матчи группы A чемпионата мира 2022 года прошли с 20 по 29 ноября 2022 года. В группе сыграли сборные Катара (хозяева турнира), Эквадора, Сенегала и Нидерландов. В плей-офф вышли сборные Нидерландов и Сенегала — команды, занявшие первое и второе место в группе. Впервые в истории мировых футбольных первенств сборная страны-хозяйки турнира в групповом этапе не набрала ни одного очка и заняла последнее место.

Команды 

Примечания

Таблица 

В 1/8 финала вышли:
 Победитель группы A (Нидерланды), который сыграл с командой, занявшей второе место в группе B (США).
 Команда, занявшая второе место в группе A (Сенегал), сыграла с победителем группы B (Англия).

Матчи 
Время начала матчей указано местное (UTC+3).

Катар — Эквадор 
Команды ранее встречались три раза, в последний раз — в 2018 году (победа Катара со счётом 4:3).

Впервые в истории мировых футбольных первенств первый гол на этом турнире был забит с пенальти.

Сенегал — Нидерланды 
Команды ранее не играли друг с другом.

Катар — Сенегал 
Команды ранее не играли друг с другом.

Нидерланды — Эквадор 
Команды ранее дважды играли друг с другом, в последний раз — 17 мая 2014 года в товарищеском матче (ничья 1:1).

Эквадор — Сенегал 
Команды ранее дважды играли друг с другом, в последний раз — в 2005 году (победа Сенегала со счётом 2:1).

Нидерланды — Катар 
Команды ранее не играли друг с другом.

Очки фейр-плей 
Очки фейр-плей используются как критерий классификации, если команды имеют равные показатели по очкам, разнице голов и другим критериям (см. критерии классификации команд). Очки рассчитываются исходя из жёлтых и красных карточек, полученных командами в матчах группового этапа:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 непрямая красная карточка (вторая жёлтая карточка): минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Чемпионат мира по футболу 2022